

Geografia

Austria 
 Gabersdorf – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Wojbórz